Gauliga Donau-Alpenland (1943/1944) była 33. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Rozgrywki te były częścią Mistrzostw Niemiec, jednak ich zwycięzcy są uznawani za mistrzów Austrii. Tytuł obroniła drużyna First Vienna FC 1894.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Gauliga
Gauliga Ostmark
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii